Il doppio del torneo di tennis Bauer Cup 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Christopher Kas e Philipp Petzschner che hanno battuto in finale Daniele Bracciali e Petr Luxa 6-4, 7-65.

Teste di serie 

 Karsten Braasch /  Lars Burgsmüller (quarti di finale)
 Josh Goffi /  Alexander Waske (semifinali)

 Daniele Bracciali /  Petr Luxa (finale)
 Emilio Benfele Álvarez /  Jurij Ščukin (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bauer Cup 2004